Caiguda de l'Imperi Romà d'Occident (476)
 Caiguda de l'Imperi Romà d'Orient (1453)
 La caiguda de l'Imperi Romà, pel·lícula èpica del 1964 dirigida per Anthony Mann i produïda per Samuel Bronston que narra la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident